Captain Marvel kan syfta på:

 Captain Marvel (DC Comics) – den ursprungliga amerikanska seriefiguren Captain Marvel skapad av C.C. Beck och utgiven på Fawcett Comics och DC Comics
 Mary Marvel – den kvinnliga Captain Marvel utgiven på Fawcett och DC Comics
 Captain Marvel Jr. – en spinoff till den ursprunglige Captain Marvel och utgiven på Fawcett och DC Comics
 Captain Marvel (Holyoke) – en utomjordiska robot skapad av Carl Burgos och utgiven av M.F. Enterprises
 Captain Marvel (Marvel Comics) – tre figurer från Marvel Comics som burit namnet Captain Marvel
 Captain Marvel (film) – en långfilm med seriefigurer Marvel Comics